Jan Czapla (zm. 1239) – duchowny polski, scholastyk płocki
 Jan Czapla vel Czaplo (1893–1920) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Czapla (1899–1937) – notariusz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi
 Jan Czapla (1912–1981) – polski działacz ludowy
 Jan Czapla (1925–2008) – generał dywizji Wojska Polskiego, poseł, ambasador, wiceminister oświaty i wychowania

Przypisy